News of the World — шостий студійний альбом рок-гурту «Queen», виданий у 1977 році.
 News of the World — британська газета, що видавалася з 1843 до 2011 року.